Arthur Wellesley
Wellesley (geslacht), Britse en Belgische adellijke familie
Seberang Perai, beter bekend als de provincie Wellesley, in Maleisië.
Wellesley (Massachusetts), plaats in de Verenigde Staten.